Введенская церковь — православный храм в Чернигове, памятник архитектуры и истории национального значения.

История 
Постановлением Кабинета Министров УССР от 24.08.1963 № 970 присвоен статус памятник архитектуры национального значения с охранным № 819/3.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 10.10.2012 № 929 присвоен статус памятник архитектуры и истории национального значения с охранным № 250044/3-Н под названием Введенская церковь.

Описание 
Входит в комплекс сооружений Троицко-Ильинского монастыря — участок историко-архитектурного заповедника Чернигов древний, расположенный на Болдиной Горе.

Построена в период 1677—1679 годы — до возведения главного сооружения ансамбля Троицкого собора. Единственная двухкупольная церковь, сохранившаяся в Левобережной Украине; форма верхов изменена вследствие восстановления после пожара 1808 года. По своим архитектурно-художественным решениям и декоративной пластики является одним из лучших образцов раннего периода архитектуры украинского барокко.

Бесстолпная, однонефная, с гранёной апсидой храм. Вертикали барокковых куполов над центральной частью и апсидой уравновешивает с западной стороны удлинённый трапезный зал со вспомогательными службами. Насыщенный декор северного (главного) фасада, повёрнутый к Троицкому собору, подчёркивает разное функциональное предназначение помещений.

Главным украшением интерьера был пятиярусный резной иконостас в стиле барокко, изготовленный по заказу гетмана Ивана Мазепы на его средства. На иконостасе находился гетманский герб, мотивы немецкого и итальянского ренессанса — цветочные гирлянды и листья. Иконостас был уничтожен в первой половине 1930-х годов. Сейчас в Введенской церкви установлен новый иконостас, изготовленный по заказу митрополита Черниговского и Нежинского Антония в 1988—1989 годах.

Примечания

Источники 
 ПЕРЕЛІК ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ м. ЧЕРНІГОВА ЗА ВИДОМ АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРИЧНИЙ, МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
 ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ОПОРНИЙ ПЛАН м. ЧЕРНІГОВА З ВИЗНАЧЕННЯМ МЕЖ І РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗОН ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ТА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛІВ (договір від 19.10.2018 р. № 2)
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 106 ВВЕДЕНСЬКА ЦЕРКВА
 Введенська церква

Православные храмы Чернигова
Чернигов
Памятники архитектуры Чернигова
Памятники истории Чернигова
Чернигов
Троицко-Ильинский монастырь (Чернигов)
Чернигов
Памятники архитектуры Украины национального значения
Чернигов
Чернигов
Чернигов
XVII век в Черниговской области
Здания и сооружения, построенные в XVII веке на Украине
1670-е годы на Украине